

Sigle 
 Scuola di Amministrazione Aziendale  – business school di Torino
 Single Action Army (Colt S.A.A.) – tipo di rivoltella
 South African Airways  – compagnia aerea di bandiera del Sudafrica
 South Atlantic Anomaly  – regione il cui campo geomagnetico si scosta dal valore medio
 Stabilisation and Association Agreement  – accordo di stabilizzazione e associazione
 Serum Amyloid A – Proteina Sierica dell'amiloide

Codici 
 SAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shively Field a Saratoga (Wyoming) (Stati Uniti)